Misslag (numismatiek)
 Misslag (recht)